

Automobiel-industrie
 Suzuki, Japanse autofabrikant
 Suzuki A-Star, conceptauto van het merk Suzuki 
 Suzuki Aerio, auto van het merk Suzuki 
 Suzuki Alto, auto van het merk Suzuki 
 Changhe-Suzuki Ideal, auto van de merken Changhe (China) en Suzuki (Japan)  
 Suzuki Jimny, SUV van het merk Suzuki 
 Suzuki Kizashi, auto van het merk Suzuki 
 Suzuki Liana, auto van het merk Suzuki 
 Suzuki LJ, SUV van het merk Suzuki 
 Suzuki SX4, SUV van het merk Suzuki
 Suzuki SX4 WRC, rallyauto van het merk Suzuki 
 Suzuki SJ, reeks modellen van het merk Suzuki
 Suzuki Splash, auto van het merk Suzuki 
 Suzuki Swift, auto van het merk Suzuki
 Suzuki Vitara, terreinwagen van het merk Suzuki 
 Suzuki X-Head, conceptauto van het merk Suzuki 
 Suzuki MotoGP, fabrieksteam Suzuki bij autoracing

Motorfietsen
 TVS-Suzuki, Indiase fabriek die Suzuki motorfietsen bouwt 
 Suzuki B-King, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki GN, serie motoren van het merk Suzuki 
 Suzuki GSX 1300 R, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki GS500, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki GS 500e, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki GSF 600, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki GSF 650, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki GSX-R 600, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki LS650 Savage, motorfiets van het merk Suzuki 
 Suzuki Active Vent System, carterventilatiesysteem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Advanced Cooling System, koelsysteem van een Suzuki motorfiets 
 Advanced Intake Efficiency (Suzuki), computersysteem voor aansturing van injectie op een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Advanced Power Control, motormanagementsysteem voor Suzuki motorfietsen 
 Suzuki Advanced Sump System, smeersysteem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Advanced Three-way Cooling System, koelsysteem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Boron Composite, cilinderwandbekleding van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Composite Electrochemical Material, cilinderwandcoating van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Electrically Controlled Variable Transmission, automatisch transmissiesysteem voor een Suzukiscooter 
 ESA (Suzuki), elektronisch systeem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Exhaust Tuning, onderdeel van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Intake Power Chamber, luchtinlaatsysteem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Power-up Exhaust System, uitlaatsysteem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Power Shield, elektrisch verstelbare ruit van een Suzuki GSX 1100 F motorfiets 
 Suzuki Ram Air Direct, luchtinlaatsysteem van een Suzuki motorfiets 
 Suzuki Recycling Injection System, smeersysteem van een Suzuki motorfiets

Sport
 AFF Suzuki Cup 2008, 7e voetbalkampioenschap voor landen in Zuidoost-Azië 
 AFF Suzuki Cup 2010, 8e voetbalkampioenschap voor landen in Zuidoost-Azië 
 AFF Suzuki Cup 2012, 9e voetbalkampioenschap voor landen in Zuidoost-Azië
 AFF Suzuki Cup 2014, 10e voetbalkampioenschap voor landen in Zuidoost-Azië 
 AFF Suzuki Cup 2016, 11e voetbalkampioenschap voor landen in Zuidoost-Azië 
 Suzuki Swift Sport Cup, tourwagenkampioenschap in Nieuw-Zeeland

Wetenschap en natuur
 Suzuki-reactie, een chemische reactie
 Suzuki's fruitvlieg, een vliegensoort
 Stilapex suzuki, een slakkensoort

Personen met de naam Suzuki
 Aguri Suzuki, Japanse autocoureur
 Akira Suzuki, Japans scheikundige
 Andy Suzuki (jazzmusicus), Amerikaans musicus 
 Daichi Suzuki, Japans zwemmer 
 Daisuke Suzuki, Japans voetballer  
 Daniele Suzuki, Braziliaanse actrice  
 David Suzuki, Canadees geneticus
 Eiji Suzuki, Japans componist 
 Hidemi Suzuki, Japanse cellist 
 Hideto Suzuki, Japans voetballer  
 Hifumi Suzuki, Japans boogschutter  
 Hiromi Suzuki, Japanse atlete
 Ichiro Suzuki, Japanse honkbalspeler
 Jun Suzuki (1961), een Japans voetballer en voetbalcoach
 Jun Suzuki (1989), een Japans voetballer
 Kantarō Suzuki, de 42e premier van Japan
 Kazuhiro Suzuki, Japanse voetballer 
 Keiichi Suzuki (schaatser), Japans schaatser 
 Keita Suzuki, Japans voetballer 
 Kenichi Suzuki, Japans atleet  
 Kenzo Suzuki, Japanse worstelaar 
 Koji Suzuki, Japanse schrijver 
 Masaaki Suzuki, Japans musicus 
 Masaharu Suzuki, Japanse voetballer 
 Masaki Suzuki, Japans schaatser
 Masakichi Suzuki, eigenaar eerste vioolfabriek in Japan  
 Masanori Suzuki, Japanse voetballer 
 Masato Suzuki, Japans musicus 
 Norio Suzuki (componist), Japans componist 
 Norio Suzuki (voetballer), Japans voetballer  
 Ryozo Suzuki, Japans voetballer 
 Satomi Suzuki, Japanse zwemster 
 Satoru Suzuki, Japans voetballer 
 Shigeyoshi Suzuki, Japans voetballer 
 Shingo Suzuki, Japans voetballer 
 Shinichi Suzuki, Japans violist 
 Shinri Suzuki, Japans wielrenner 
 Shunryu Suzuki, Japanse Zen-meester
 Takayuki Suzuki, Japanse voetballer
 Takehito Suzuki, Japanse voetballer 
 Tatsuo Suzuki, Japanse karate-grootmeester 
 Tatsuya Suzuki, Japans voetballer 
 Toshio Suzuki (coureur), Japans autocoureur 
 Toshio Suzuki (producer), Japanse producer 
 Yasuo Suzuki, Japans voetballer 
 Yasuhito Suzuki, Japans voetballer 
 Yukikazu Suzuki, Japanse componist

Overig
 Suzukimethode, lesmethode uitgevonden door Shinichi Suzuki
 Kissy Suzuki, personage uit een 'James Bond' roman van Ian Fleming